Сегунда 1949/1950 () — 19-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир за места в Примере

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1949/50 на lafutbolteca.com  

1949/1950
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1949 году
Спорт в Испании в 1950 году